Рик Лич и Андрей Ольховский — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Байрон Блэк и Джаред Палмер — не защищали свой титул, но зимбабвиец принимал участие в соревнованиях (в паре с канадцем Грантом Коннеллом) и уступил уже на старте.

Посев 

  Байрон Блэк /  Грант Коннелл (Первый раунд)
  Евгений Кафельников /  Даниэль Вацек (Четвертьфинал)

<li>  Себастьян Ларо /  Алекс О’Брайен (Четвертьфинал)
<li>  Либор Пимек /  Байрон Талбот (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1996